Als Mosaik Verlag wird bezeichnet
 Mosaik Verlag, Bestandteil der Verlagsgruppe Random House
 Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag